Tegnér och Tegner kan syfta på

Tegnér, ett svenskt efternamn.
Tegner, ett danskt efternamn.
Tegner Township, Kittson County, Minnesota
Thegner, utslocknad svensk friherrlig ätt

Personer med efternamnet Tegnér eller Tegner
 Alice Tegnér (1864–1943), tonsättare
 Carl Thegner (1707–1768), friherre och grafiker
 Disa Tegnér (1813–1866), dotter till Esaias Tegnér
 Ellen Tegner (1878–1957), dansk dansare och skådespelare
 Elof Tegnér (1844–1900), historiker
 Esaias Tegnér (1782–1846), skald
 Esaias Tegnér den yngre (1843–1928), språkforskare
 Greta Tegnér (1908–1987), skådespelare
 Göran Tegner (1919–2009), tjänsteman
 Gösta Tegnér (1910–1984), militär
 Hans Tegner (1853–1932). dansk konstnär
 Hedvig Tegnér (1866–1961), målare
 Inga Tegner-Sternberg (1908–1997), tecknare och skulptör
 Isaac Wilhelm Tegner, flera personer
 Isaac Wilhelm Tegner (konstnär) (1815–1893), dansk litograf
 Isaac Wilhelm Tegner (ingenjör) (1832–1909), dansk generaldirektör för DSB
 Jakob Tegnér (1851–1926), jurist
 Karl-Bertil Tegner (född 1927), läkare
 Mathias Tegnér (född 1979), politiker, socialdemokrat
 Nils Tegner (1921–1991), väg och vattenbyggnadsingenjör
 Olof Thegner (1615–1689), jurist, landshövding och politiker
 Per Tegnér (1944–2018), generaldirektör
 Rudolph Tegner (1873–1950), dansk konstnär
 Torsten Tegnér (1888–1977), journalist
 Yelverton Tegner, flera personer
 Yelverton Tegner (1877–1961), läkare
 Yelverton Tegner (född 1946), läkare
 Yngve Tegnér (1915–1991), arkitekt

Se även
 Esaias Tegnér (fartyg)
 Tegnérsplatsen och Tegnérmuseet i Lund
Sidor som börjar med Tegnér-

Källor

Svenska efternamn